Shaara ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Shaara (* 1952), US-amerikanischer Militärschriftsteller
 Michael Shaara (1928–1988), US-amerikanischer Romanautor